Miguel de Cervantes (1547-1616), een Spaans toneel- en romanschrijver
Alain Cervantes (1983), een Cubaans voetballer
Eligio Cervantes (1974), een Mexicaans triatleet
Cervantes (Lugo), een gemeente in de Spaanse provincie Lugo
Cervantes (Ilocos Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Sur
Cervantes (West-Australië), een toeristisch vissersdorp in West-Australië
Cervantes (ster), een gele dwerg met planeten in het sterrenbeeld Ara
Cervantes (film), een film van Vincent Sherman uit 1967

Zie ook 
Vernoemd naar Miguel de Cervantes:
Cervantesinstituut, een Spaanse organisatie ter verspreiding van de Spaanse taal en cultuur
Cervantesprijs, een literaire prijs voor Spaanstalige auteurs
Cervantes-missie, een ruimtevaartmissie